Kompakt: Total 5 или Total 5 — пятый сборник, выпущенный известным кёльнским лейблом Kompakt. Представляет собой компиляцию треков в стиле microhouse и minimal techno. Сборник был выпущен 22 июля 2003 года.

Все треки, представленные на виниле, ранее не издавались.

Список композиций 
Виниловое издание

 A1 Superpitcher — «Mushroom»
 A2 T.Raumschmiere — «Total»
 B1 Thomas Fehlmann — «Radeln»
 B2 Joachim Spieth — «Nie Mehr Allein»
 C1 Reinhard Voigt — «Liebe Deine Musik»
 C2 M. Mayer/Reinhard Voigt — «Criticize»
 D1 The Modernist — «Indigo»
 D2 Heib — «Entdeckung Der Langsamkeit»

Треки С2, D1 и D2 представлены только на виниле.

CD-издание

Примечания

Ссылки 

Альбомы Kompakt
Альбомы в стиле минимал-хаус